

Niemcy 
 Preetz – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Preetz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Porzecze

Osoby 
 Michael Preetz – były niemiecki piłkarz

Zobacz też 
 Preetz-Land